Дубль два (телесериал)
Дубль два (кинофестиваль)